Сугури Давдиевич Увайсов (29 декабря 1935, село Вачи, Кулинский район — 10 августа 2021) — российский лакский поэт, прозаик и драматург. Заслуженный работник культуры республики Дагестан (1997), лауреат премии имени Р. Гамзатова (2007) и Государственной премии республики Дагестан (2009). Народный писатель Дагестана (2012).

Биография 
Сугури Увайсов родился 29 декабря 1935 года. Окончил в Махачкале Дагестанский государственный университет. Первые стихотворные опыты были опубликованы еще в 1953 году в дагестанском альманахе «Дружба». В 1958 году была издана первая книга стихов молодого поэта «Зеленая ветка». В 1960 году была выпущена грампластинка с песнями на его стихи. Исполняла песни заслуженная артистка Дагестана Тагират Магомедова. Впоследствии его юмористические рассказы и стихи печатались в таких изданиях как «Мурзилка», «Крокодил», «Дон», еженедельнике «Литературная Россия».

С 1981 года член Союза писателей СССР. Поэт является поистине трудоголиком. В 1967 году выходит в печати книга стихов и поэм «Раскаленный уголек». В дальнейшем такие сборники как "Короче говоря (1985), «Песня о солнце» (1978), «Мой парусник» (1986), «За солнцем» (1988), «Здравствуйте» (1991), «Голос осени» (1993), «Ахи и охи» (2000), «Волчий след» (2004), «На грани лет» (2006). Является автором и детских пьес. Его пьеса для детей «Дружите с нами» была поставлена в 1962 году в Махачкалинском дворце пионеров. А пьеса для театра кукол «Солнце над шайтан-скалой» была переведена на украинский и белорусский языки.

Умер 10 августа 2021 года.

Творчество. Книги. 
 «Зеленая ветка» (1958)
 «Раскаленный уголек» (1967)
 «Песня о солнце» (1978)
 «Мой парусник» (1986)
 «Здравствуйте» (1991)
 «Жаворонок» (1994)
 «От сердца к сердцу» (1998)
 «Ахи и охи» (2000)
 «Волчий след» (2004)
 «На грани лет» (2006)

Награды и премии 
 Заслуженный работник культуры Республики Дагестан (1997)
 Почётная грамота Республики Дагестан (2001)
 Лауреат премии по литературе имени Р. Гамзатова (2007)
 Лауреат Государственной премии республики Дагестан (2009)
 Народный писатель Республики Дагестан (2012)

Примечания 

Лакские писатели
Лакские поэты
Писатели России по алфавиту
Писатели СССР
Писатели России XX века
Поэты по алфавиту
Поэты СССР
Поэты России XX века
Лауреаты Государственной премии Республики Дагестан
Выпускники филологического факультета Дагестанского государственного университета
Заслуженные работники культуры Дагестана
Члены Союза писателей СССР